Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2005/2006.

Samenvatting seizoen
 In november wordt trainer Paul Put ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Nadien wordt bekend dat hij betrokken is in de gokfraude rond de Chinees Zheyun Ye. Paul Put wordt vervangen door de Nederlander René Trost.
 Lierse zet verschillende spelers op non-actief door dat ze betrokken waren bij de zaak-Ye. Zo mogen keepers Yves Van Der Straeten en Cliff Mardulier hun koffers pakken, net zoals verdedigers Laurent Fassotte en Hasan Kacic.
 Op 6 maart 2006 viert Lierse zijn 100-jarig bestaan.
 In de Jupiler Pro League eindigt Lierse op de 17e plaats met 32 punten. RSC Anderlecht behaalde 38 punten meer en werd kampioen.
 In de eindronde om het behoud eindigt Lierse op de 1e plaats met 12 punten. Lierse redt zich via de eindronde en speelt in het seizoen 2006-2007 in de Jupiler Pro League.
 In de Beker van België wordt Lierse in de 1/8ste finale op eigen veld (met 1-2) uitgeschakeld door rivaal KVC Westerlo.

Spelerskern

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Jupiler Pro League 2005-06

Eindronde

Beker van België 2005-06

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2005/06